Le championnat de Belgique de football 1983-1984 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le SK Beveren fait la course en tête et remporte son deuxième titre de champion de Belgique. Ce sera aussi le dernier trophée majeur dans l'histoire du club. 

Les deux équipes reléguées sont le Racing White Daring de Molenbeek, qui chute dix ans après son titre de champion et le Beringen FC, qui dispute ainsi la dernière saison de son histoire en première division.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs liégeois 

Les 3 cercles liégeois sont :(1) R. FC Liégeois(8) Standard CL(9) R. FC Sérésien

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Nico Claesen (R. FC Sérésien) avec 27 goals. Il est le  belge différent à obtenir cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 18 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : SK Beveren ()
 Treizième équipe à remporter deux titres de champion de Belgique
 Deuxième titre pour la province de Flandre-Orientale.

Admission et relégation 
Les deux derniers, le Racing White Daring de Molenbeek et le K. Beringen FC sont relégués en Division 2. Pour ce dernier, il s'agit d'une relégation définitive, ne club ne parviendra plus à remonter en première division jusqu'à sa disparition. Ils sont remplacés par le K. Sint-Niklaase SK, champion de deuxième division, et le Racing Jet de Bruxelles, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1